Hehe peut désigner : 
 les Hehe, un peuple de Tanzanie
 le hehe, une langue bantoue
 hehe, une onomatopée dans différentes langues
 HeHe, un duo d'artistes composé de Helen Evans et Heiko Hansen.